Mirisch:
 les Frères Mirisch
 Harold Mirisch
 Irving Mirisch
 Marvin Mirisch
 Walter Mortimer Mirisch (1921-2023), producteur américain.

 Mirisch Company
 Mirisch-Geoffrey-DePatie-Freleng